Ага́ч — старинная кавказская мера длины, составлявшая по разным сведениям от четырёх до семи вёрст (от 4267 до 7468 метров).

Агач упоминается в записках русских и европейских путешественников на Кавказе начиная с XVII века, при этом они пытались привязать его протяжённость к различным привычным им русским и европейским мерам длины. Так, посещавший Персию в 1624 году купец Федот Котов сравнивал протяжённость агача с пятью верстами (5344 метра). Русский посланник в Персии Артемий Волынский в путевых записках 1715—1718 годов сравнивал агач с четырьмя английскими милями (6437 метров). Британский путешественник Джон Белл в опубликованных в 1763 году записках приравнивал пять агачей к трём немецким милям (то есть, 1 агач = 4452 метра). Русский посланник в Персии и поэт Александр Грибоедов в своих путевых записках от 1819 года писал, что «семь агачей [...] сорок с лишком вёрст» (то есть, один агач — более 6100 метров).  Владимир Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка» (1-е издание — 1863) писал, что кавказские тюрки (то есть турки и азербайджанцы) определяли агач как расстояние, которое может быть преодолено за один час, и что различались пеший агач (около 4 вёрст, 4267 метров) и конный агач (около 7 вёрст, 7468 метров).

Примечания 

Единицы измерения расстояния